Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III 2006. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење 
Мечеви су се играли у Рејкјавику (Исланд).

 
 и  су се пласирали у Дивизију II

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2006.
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду на Исланду
Хокеј на леду у 2006.
Спорт у 2006.